The Hills Have Eyes (literalmente Las colinas tienen ojos) puede referirse a:

[[The Hills Have Eyes (película de 1977)|The Hills Have Eyes (película de 1977)]], película de 1977 dirigida por Wes Craven; The Hills Have Eyes II, la secuela de 1985; 
The Hills Have Eyes III, secuela de 1995 de la película de 1977; 
[[The Hills Have Eyes (película de 2006)|The Hills Have Eyes (película de 2006)]], remake de Alexandre Aja de la película de 1977; The Hills Have Eyes 2, película de 2007 secuela del remake de Alexandre Aja de 2006; o